Ирина Бережная:
 Бережная, Ирина Григорьевна (1980—2017) — украинский политик, депутат Верховной Рады Украины VI и VII созывов.
 Бережная, Ирина Фёдоровна (1955—2020) — российский педагог, доктор педагогических наук, профессор.